Saint-Jory, dans le département de la Haute-Garonne ;
 Saint-Jory-de-Chalais, dans le département de la Dordogne ;
 Saint-Jory-las-Bloux, dans le département de la Dordogne.